Засухина — фамилия.
Известные носители:
 Засухина, Марина Владимировна (род. 1976) — российская актриса театра и кино.
 Засухина, Нина Ильинична (род. 1927) — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. См. также 
 Засухин